Wikström ist der Familienname folgender Personen:

 Anna Wikström (* 1992), schwedische Biathletin
 Axel Wikström (1907–1976), schwedischer Skilangläufer
 Cecilia Wikström (* 1965), schwedische Politikerin
 Edith Heilbronn-Wikström (1925–1999), deutsch-schwedische Chemikerin
 Emelie Wikström (* 1992), schwedische Skirennläuferin
 Hans Wikström (1759–1833), schwedischer Volkskünstler
 Johan Emanuel Wikström (1789–1856), schwedischer Botaniker
 John Wikström (1903–1991), schwedischer Skilangläufer
 Leif Wikström (1918–1991), schwedischer Segler
 Magnus Wikström (* 1977), schwedischer Fußballspieler
 Mats Wikström (* 1964), schwedischer Schauspieler
 Matthias Wikström (* 1973), schwedisch-deutscher Eishockeyspieler
 Per-Olof H. Wikström (* 1955), schwedischer Kriminologe
 Volmar Wikström (1889–1957), finnischer Ringer